Novalis steht für

 Novalis (1772–1801), Künstlername für Friedrich von Hardenberg, deutscher Schriftsteller der Romantik
 (8052) Novalis, Asteroid
 Novalis (Band), Musikgruppe
 Novalis (Rose), lavendelblaue Rosensorte
 Novalis – Die blaue Blume, deutscher Kinofilm der DEFA aus dem Jahre 1993
 Novalis (Label), Schweizer Klassiklabel der AVC Audio Video Communications AG
 Novalis (Verlag in Kanada), Verlag für religiöse Literatur
 Novalis (Verlag in Frankreich), anthroposophischer Verlag
 Novalis (Zeitschrift), anthroposophische Zeitschrift
 Novalis, eine Tumortherapie mittels Radiochirurgie